Preacher – fumetto della DC Comics
 Preacher – serie televisiva statunitense, adattamento dell'omonimo fumetto
 G. Lloyd Preacher – architetto statunitense